Callista (orchideeënfamilie), een geslacht van orchideeën;
 Callista (weekdieren), een genus weekdieren binnen de familie Veneridae
 Callista (hop), een Duitse hopvariëteit